Carroll County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Carroll County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 76000392
 Carroll County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80000985
 Carroll County Courthouse (Illinois), NRHP-Nr. 73000692
 Carroll County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 03001317
 Carroll County Courthouse (Iowa)
 Carroll County Courthouse (Kentucky)
 Carroll County Courthouse (Maryland)
 Carroll County Courthouse (Mississippi)
 Carroll County Courthouse (Missouri), NRHP-Nr. 95000858
 Carroll County Courthouse (New Hampshire)
 Carroll County Courthouse (Ohio), NRHP-Nr. 74001406
 Carroll County Courthouse (Tennessee)
 Carroll County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 82004549